Уаорани:

 Уаорани — индейский народ, проживающий на территории восточного Эквадора.
 Уаорани — изолированный язык, на котором говорят представители народности ваорани.